Чернильное сердце:

 Чернильное сердце (роман) (нем. Tintenherz) — первая книга из «чернильной» трилогии немецкой писательницы Корнелии Функе.
 Чернильное сердце (фильм) (англ. Inkheart) — кинофильм, снятый по мотивам одноимённого романа немецкой писательницы Корнелии Функе.